Mohamed Cherkaoui (1921-2022), homme politique marocain
 Mohamed Cherkaoui (1945-), sociologue marocain
 Mohamed Cherkaoui, militaire marocain